Студеница може да се отнася за:

 Студеница, село в Област Шумен, България;
 Студеница, средновековен манастир в Сърбия;
 Студеница, река в Сърбия;
 Студеница, река в Украйна